Il 28 giugno 1987 si tenne a Trieste un concerto in memoria di Almerigo Grilz giornalista di guerra e fondatore dell'agenzia Albatross Press Agency, e già segretario del Fronte della Gioventù di Trieste, caduto durante la realizzazione di un servizio in Mozambico. Il Fronte della Gioventù di Trieste organizzò il concerto della Compagnia dell'Anello in sua memoria del quale questa musicassetta è la testimonianza e dove sono anticipati diversi brani del successivo lavoro in studio, ovvero In rotta per Bisanzio.

Tracce
 Lato A:
 Bagpipe march
 La terra di Thule
 Dedicato all'Europa
 Pensando ad un amico
 Il costume del cervo bianco
 Sunglasses' policeman blues
 Gahel
 Il contadino, il monaco, il guerriero

 Lato B:
 Padova 17 giugno
 Alain Escoffier
 Sulla strada
 Canto di un cavaliere errante
 Giornate di settembre
 In rotta per Bisanzio
 Amici del vento
 Jan Palach
 A Piero
 La foiba di San Giuliano
 Il mercenario di Lucera
 Il domani appartiene a noi
 Ragazzi di Budapest

Fonti